Перший уряд Віктора Януковича
 Другий уряд Віктора Януковича

Уряди України